«The Only Difference Between Martyrdom and Suicide Is Press Coverage» (скорочено «The Only Difference») — перший сингл американської рок групи Panic! at the Disco з дебютного студійного альбому «A Fever You Can't Sweat Out». На пісню відео знято не було.

Як і багато пісень з даного альбому, назву синглу взято з цитати романа Чака Паланіка «Вцілілий».

Список композицій

Позиції в чартах

Примітки 

Сингли 2005